IDAHO – Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii (ang. International Day Against Homophobia)
 Idaho – stan na północnym zachodzie USA
Gminy w USA:
 Idaho (ang. Idaho Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Idaho (ang. Idaho County) – w stanie Idaho